Пальинья — прозвище бразильских и португальских футболистов:
 Де Оливейра, Вандерлей Эустакио (Пальинья I; род. 1950)
 Жорже Феррейра да Силва (Пальинья II; род. 1967)
 Пальинья, Жуан (род. 1995)